Compagnie Maritime d'Affrètement, companyia naviliera francesa, fundadora de l'actual CMA CGM
 Country Music Association, organització estatunidenca promotora de la música country
 China Meteorological Administration, servei estatal de meteorologia de la Xina
 Àrea Metropolitana de Cens (del nom en anglès Census Metropolitan Area), unitat censal per a les metròpolis al Canadà, vegeu Unitats geogràfiques censals del Canadà
 Calculated Match Average, valor que es calcula per a cada pilot participant en el Speedway vegeu Speedway#Càlcul del CMA
 CMa, acrònim de la constel·lació del Ca Major